Тенчов (женската форма: Тенчова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Димитър Тенчов (1850 – 1883 или 1885) – български зъболекар и революционер;
 Гоце Тенчов (1906–1960) –  български учен, лекар-рентгенолог, основател на ИСУЛ;
 Кирил Тенчов (р. 1881) – български търговец от Кукуш;
 Иван Тенчов (1875–1909) – български аптекар и революционер;
 Гоце Тенчов (Кукуш) (1850–1883) – български търговец, предприемач и общественик от Кукуш;
 Борис Тенчов (р. 1846) –  български биофизик, академик;
 Христо Тенчов (учен) (1935–2000) – български учен;
 Христо Тенчов (лекар) (1872–1953) – български лекар и революционер;
 Христо Тенчов (учител) (р. 1867) – български учител и революционер;
 Тенчо Тенчов (u. 1919) – български революционер.

Български фамилни имена